Köllges ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Köllges (1952–2012), deutscher Komponist und Musiker, Sohn von Hans Köllges
 Hans Köllges (1930–2015), deutscher Architekt, Bauzeichner, Fotograf und Maler